Барак је термин који може да се односи на:

Особе:
 Барак (турски војсковођа) — отомански заповједник у вријеме освајања источне Босне, XV вијек;
 Барак-кан — кан Бијеле Хорде 1423—1428;
 Барак-кан Чагатајски — чагатајски кан 1266-1271;
 Барак-султан — казашки султан 1723-1730;
 Барак Обама — бивши предсједник САД;

Друго:
 Барак (пас)